Qapanlı – centro abitato del distretto di Şəmkir, in Azerbaigian
 Qapanlı – centro abitato del distretto di Tərtər, in Azerbaigian